Plaats in Indonesië
 Arjowinangun (Buluspesantren), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Arjowinangun (Puring), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Arjowinangun (Kedungkandang), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java